Джон Алан Робинсон (; 1930, Йоркшир, Великобритания — 5 августа 2016) — британский философ и логик, внёс важный вклад в становление логического программирования.

Биография 
Изучал антиковедение в Кембриджском университете и после окончания в 1952 году переехал в США. Там начал изучение философии сперва в Орегонском университете, затем в Принстонском университете ему была присуждена степень доктора философии. Работал в химическом концерне DuPont, где он получил знания в области программирования и математики. В 1961 году сменил место работы на Университет Райса, где стал заниматься математикой.

В 1965 году опубликовал работу Машинно-ориентированная логика, основанная на принципе резолюции, которая является основополагающей в автоматизации правила резолюций в логике. Его работы были решающими в развитии языка логического программирования Пролог.

Его называют одним из основателей современной программируемой логики. В 1996 г. Робинсон получил премию имени Жака Эрбрана за выдающийся вклад в развитие автоматизации рассуждений.

Избранные публикации 
 John Alan Robinson, «A Machine-Oriented Logic Based on the Resolution Principle», Communications of the ACM, 5:23-41, 1965.
 Michael A. Arbib and J. Alan Robinson (eds.), Natural and Artificial Parallel Computation, The MIT Press, 1990.
 J. Alan Robinson and Andrei Voronkov (eds.), Handbook of Automated Reasoning, The MIT Press, 2001.

См. также 
 ML
 Алгоритмическая разрешимость

Логики США
Математики XX века
Философы XX века
Персоналии:DuPont